Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Óscar Hernández e Albert Portas che hanno battuto in finale Enzo Artoni e Sergio Roitman 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Óscar Hernández /  Albert Portas (Campioni)
 Enzo Artoni /  Sergio Roitman (finale)

 Emilio Benfele Álvarez /  Salvador Navarro (semifinali)
 Joan Balcells /  Juan Albert Viloca (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2003